

Pessoas
Bob Barker
Chris Barker
Clive Barker
Dan Barker
Lex Barker
Ma Barker
Nicholas Barker
Philip Barker Webb
Robert Barker
Travis Barker
Winsome Fanny Barker

Localidades

Barker (Buenos Aires)

Barker Heights
Barker Ten Mile

Outros
7868 Barker - um asteroide

Desambiguação